Wahlkreis 8 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 8
 Landtagswahlkreis 8
 Reichstagswahlkreis 8